Перечень регионально редких растений Луганской области — список, содержащий перечень видов растений, которые не занесены в Красную книгу Украины, но являются редкими или находящимися под угрозой исчезновения на территории Луганской области.

История 
Региональный список редких растений и животных появился в Луганской (тогда Ворошиловградской) области первым не только на Украине, но и на территории СССР в 1978 году.

Со времени распада СССР впервые такой список был утверждён решением Луганского областного совета от 25 декабря 2001 г. № 20/21. 3 декабря 2009 года решением № 32/21 Луганского областного совета был утверждён новый перечень видов растений, занесённых в Красную книгу Украины, которые подлежат особой охране на территории Луганской области. В него входят 5 видов лишайников, 6 видов водорослей и 184 вида сосудистых растений.

Список 
Нумерация приведена в соответствии с официальным перечнем.

Лишайники 
5 видов.

Водоросли 
6 видов.

Сосудистые растения 
184 вида.

Литература

Ссылки 
 

Природа Украины
Охраняемые природные территории Луганской области
Списки:Луганская область